IHG steht als Abkürzung für:

 InterContinental Hotels Group, britische Hotelkette
 INTERSPE Hamann Group, ein Logistikunternehmen, siehe Rhenus (Unternehmen) #Entwicklung seit 1998
 Investitionshilfegesetz, Schweizer Bundesgesetz

Abkürzung